Il existe de nombreux édifices religieux appelés chapelle Saint-Joseph, dont :

Chapelle Saint-Joseph à Allevard, dans l'Isère.
 Chapelle Saint-Joseph à Bordeaux, en Gironde.
 Chapelle Saint-Joseph à Caluire-et-Cuire, dans le Rhône.
 Chapelle Saint-Joseph à Fougères, en Ille-et-Vilaine.
 Chapelle Saint-Joseph à Gars, dans les Alpes-Maritimes.
 Chapelle Saint-Joseph à Langourla, dans les Côtes-d'Armor.
 Chapelle Saint-Joseph du collège Saint-Paul, à Lille.
 Chapelle Saint-Joseph à Livry-Gargan, dans la Seine-Saint-Denis.
 Chapelle Saint-Joseph à Marignane, dans les Bouches-du-Rhône.
 Chapelle Saint-Joseph à Méral, en Mayenne.
 Chapelle Saint-Joseph-de-Cluny, dans le  de Paris.
 Chapelle Saint-Joseph-des-Épinettes, dans le  de Paris.
 Chapelle Saint-Joseph à La Bohalle (commune déléguée de Loire-Authion) dans le Maine et Loire.
 Chapelle Saint-Joseph à Verdun, dans la Meuse.

Chapelle Saint-Joseph à Birżebbuġa.

Notes et références 

~
Joseph